Liga prvaka (eng. Champions Hockey League) u hokeju na ledu ili Hokejaška liga prvaka je europsko klupsko natjecanja.

Međunarodna hokejaška federacija je 13. siječnja 2008. najavila pokretanje ovog natjecanja, koje će krenuti u sezoni 2008/09. Odigrana je samo sezona 2008./09., dok je sezona 2009./10. otkazana, te je natjecanje ugašeno. Zamisao je bila da sudjeluje u grupnoj fazi (nakon kvalifikacija) 24 kluba iz 22 europske zemlje, dok je za prvu sezonu u grupnoj fazi određeno 12 klubova iz sedam liga. Najavljeno je da će se Liga prvaka vratiti u sezoni 2014./15. kao zamjena za European Trophy.

Natjecateljski sustav 

Za početak je predviđeno da predstavnike daje iduće zemlje po ključu: 
– prvak i doprvak iz Češke, Finske, Rusije i Švedske
– prvak iz Slovačke, Njemačke i Švicarske
– jednog sudionika određuje IIHF po svom nahođenju.

Momčadi će biti podijeljene u četiri skupine u kojima će se igrati po ligaškom sustavu, a pobjednici će ići dalje, u poluzavršnicu.

Planira se da prvak hokejaške Lige prvaka doigrava s NHL-ovim prvakom za naslov najboljeg na svijetu, za trofej koji će nositi ime Victoria.

Sezona 2008./09. 

Sudjelovalo je ukupno 14 klubova iz sedam europskih država. Pobjednik je postao švicarski ZSC Lions.

Sudionici

Poveznice 
 Champions Hockey League
 Kup Europe u hokeju na ledu
 Super Six
 European Trophy
 Spenglerov kup
 IIHF Continental Cup
 IIHF Federation Cup
 IIHF Superkup

Izvori 

Europska klupska natjecanja u hokeju na ledu